L'edizione 1969-70 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Willy van der Kuijlen (), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1969-70.
 GVAV e SVV retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1969-1970

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Campionato olandese di calcio